Тевиско има више значења:

 Тевиско (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Тевиско (Моланго де Ескамиља), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тевиско (Рафаел Делгадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику